Selinum peucedanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Selinum peucedanum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
peucedanum